The Precious Parcel – film del 1916 diretto da Donald MacKenzie
The Precious Parcel – cortometraggio del 1916 diretto da Will Louis e Arthur Hotaling